Yuanzhou – dzielnica w prefekturze miejskiej Guyuan, w regionie autonomicznym Ningxia, w Chinach
 Yuanzhou – dzielnica w prefekturze miejskiej Yichun, w prowincji Jiangxi, w Chinach